Султонов — фамилия; имеет женскую форму Султонова.
 Исажон, Султон (Султонов, Исажон Абдураимович) (1967) — узбекский писатель.
 Султонов, Мирзохасан Баротович (1966) — таджикистанский филолог и поэт.
 Султонов, Мухаммад Имомалиевич (1992) — российский футболист.
 Султонов, Рафикжон Мамасолиевич (1988) — узбекский боксёр.
 Султонов, Рустам Рахимович (1989) — узбекский борец.